Тринідад, Трінідад ( — «Трійця») — слово, що має кілька значень:

Топонім

Тринідад і Тобаго — острівна держава в карибському регіоні
 Тринідад — острів у Карибському морі

Тринідад — місто, столиця департаменту Бені

Тринідад — поселення на північному заході Белізу, в окрузі Ориндж-Волк

Тринідад — місто на Кубі

Тринідад — місто, штат Каліфорнія
 Тринідад — місто, штат Колорадо
 Тринідад — місто, штат Техас

Тринідад — місто, столиця департаменту Флорес

Інше 
 «Трінідад» — один з кораблів експедиції Ф. Магеллана